Иванушкин — русская фамилия. Известные носители:
 Иванушкин, Анатолий Иванович (род. 1949) — советский и российский поэт.
 Иванушкин, Василий Матвеевич — генерал-лейтенант
 Иванушкин, Евгений Александрович (род. 1979) — российский хоккеист с мячом.
 Иванушкин, Павел Фёдорович (1920—1981) — Герой Советского Союза.